McShea ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Mark McShea (1907–1991), US-amerikanischer Bischof
 Lisa McShea (* 1974), australische Tennisspielerin